Это разрешение неоднозначности АМС, написанное кириллицей. См. также AMC (латиница)
Аббревиатура АМС может расшифровываться как:
 АМС — Автоматическая межпланетная станция.
 АМС — Альвеолярная мягкотканная саркома.
 АМС — Антенно-мачтовое сооружение.
 АМС — Ассоциация Молодых Стоматологов
 АМС — автоматическая метеорологическая станция.
 АМС — альфа-магнитный спектрометр.
 АМС — Администрация муниципального собрания.
 АМС — альфаметилстирольная смола.
 АМС — Агентство моделирования ситуаций.
 АМС или АМСУ — администрация местного самоуправления.
 АМС — ассоциация многодетных семей.
 АМС — актер массовых сцен.
 АМС — аморфные металлические сплавы.
 АМС — антенно-мачтовые сооружения.
 АМС — «Архангельские мобильные сети».
 АМС — аппаратура маршрутизации соединений.
 АМС — Агентство мировой службы.
 АМС — адаптер межпроцессорной связи.
 АМС — авианосное многоцелевое соединение.
 АМС — станок для анодно-механической резки.
 АМС — Академия международного сотрудничества.
 АМС — артиллерийская метеорологическая служба, артиллерийская метеорологическая станция.
 АМС — автоматическая марсианская станция.
 АМС — авиационная метеорологическая сводка, авиационная метеорологическая служба, авиационная метеорологическая станция.
 АМС — Ассоциация молодых стоматологов.
 АМС — сокращенное название советского и российского журнала Автомотоспорт об автомобильном и мотоциклетном спорте.
 АМС — сокращенное название холдинга АМС - автоматизируем модернизируем строим, что расшифровывается как автоматизируем охранные системы, модернизируем системы видеонаблюдения, строим надежные комплексы безопасности.
 АМС (контрольно-кассовые машины) — серия контрольно-кассовых машин производства Калужского завода телеграфной аппаратуры.
 АМС — Ассоциация Мариупольских Сырников.
 См. также
 AMC (латиница)

 Ссылки
 http://sokr.ru/АМС
 https://m.youtube.com/channel/UC51-PMXq1GtnUwSAJMW6KnA